PPT steht als Abkürzung für:

 Partido do Povo de Timor, eine Partei in Osttimor
 Partouche Poker Tour, eine Pokerturnierserie
 Patria Para Todos, eine Partei in Venezuela
 Piepenbrock Pyrotechnik, deutscher Pyrotechnikhersteller
 Piraten Partei Tirol, eine Partei in Österreich
 Plunge Protection Team, eine Arbeitsgruppe der US-Regierung
 Polypurintrakt, ein Genombereich von Retroviren
 Pulsed Plasma Thruster, ein elektrisches Raketentriebwerk, siehe Gepulstes Plasmatriebwerk
 Flughafen Tahiti in Französisch-Polynesien (IATA-Code)

ppt steht für:
 parts per trillion (manchmal auch parts per thousand), siehe parts per million
 eine Dateiendung von Dateien des Präsentationsprogramms PowerPoint, siehe Microsoft PowerPoint #Dateiformate
 positive partial transpose, eine Eigenschaft von Quantenzuständen, die das Peres-Horodecki-Kriterium erfüllen

Abkürzung